Wladimirow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Timofejewitsch Wladimirow (1929–1999), sowjetischer Schachspieler
 Jakow Georgijewitsch Wladimirow (* 1935), russischer Schachkomponist
 Jewgeni Wladimirow (* 1957), kasachischer Schachspieler
 Pierre Wladimirow (1893–1970), , russisch-US-amerikanischer Balletttänzer
 Wassili Sergejewitsch Wladimirow (1923–2012), russischer Mathematiker
 Wladimir Wladimirowitsch Wladimirow (* 1975), russischer Politiker; Gouverneur der Region Stawropol 
Siehe auch:
 Wladimirowskoje